Coudray (Eure)
 Coudray (Loiret)
 Coudray (Mayenne)
ook:
Coudray-au-Perche, Eure-et-Loir
Coudray-Rabut, Calvados 
gemeenten met de naam Le Coudray